Jordanne Whiley era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato per maternità.

Yui Kamiji ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Diede de Groot con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Yui Kamiji (campionessa)

 Diede de Groot (finalista)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017